Europejskie kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Siatkówce Kobiet 2002 odbyły się w okresie od 2 lutego do 3 lutego oraz od 17 czerwca do 29 sierpnia 2001 roku. Drużyny uczestniczące w tych kwalifikacjach zostały podzielone na sześć grup po cztery drużyny każda, które rozgrywały w rundzie zasadniczej w swoich grupach mecze systemem każdy z każdym. Do turnieju głównego Mistrzostw Świata awansowali zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym dorobkiem punktowym. Dodatkowo rozegrano dwa mecze rundy wstępnej, której zwycięzca awansował do rundy zasadniczej kwalifikacji. Mecze rundy zasadniczej rozgrywano w sześciu miastach: Hertogenbosch (Holandia), Opole (Polska), Lizbona (Portugalia), Nowy Urengoj (Rosja), Urbino (Włochy), Dubrownik (Chorwacja) oraz mecze rundy wstępnej w Baku (Azerbejdżan).

Zwycięzcy kwalifikacji 

  -  zwycięzca grupy E

    -  zwycięzca grupy F

   -  zwycięzca grupy G

      -  zwycięzca grupy H

   -  zwycięzca grupy I

     -  zwycięzca grupy J

  -  drugie miejsce w grupie I

   -  drugie miejsce w grupie J

Runda wstępna

Podgrupa C
Miejsce rozgrywek: Baku (Azerbejdżan)

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Runda zasadnicza

Grupa E 
Miejsce rozgrywek: Hertogenbosch (Holandia)

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa F 
Miejsce rozgrywek: Opole (Polska)

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa G 
Miejsce rozgrywek: Lizbona (Portugalia)

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa H 
Miejsce rozgrywek: Nowy Urengoj (Rosja)

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa I 
Miejsce rozgrywek: Urbino (Włochy)

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa J 
Miejsce rozgrywek: Dubrownik (Chorwacja)

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Ranking 2-ich miejsc 

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej